Нахман:

 Нахман, Рон (1942—2013) — израильский политик, мэр города Ариэля и депутат кнессета.
 Нахман, Фриц — немецкий саночник, выступавший за сборную ФРГ в 1950-е — 1960-е годы, трёхкратный чемпион мира.
 Нахман из Брацлава — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма.